Змагання з баскетболу серед чоловічих команд на XXVII літній Універсіаді в Казані пройшли з 7 по 16 липня 2013 року та завершилися перемогою команди Росії.

У турнірі взяли участь 24 команди, розподілені на попередньому етапі на 4 групи по 6 команд. У кожній з груп команди зіграли один з одним по одному матчу. Команди, що зайняли 1 та 2 місця у своїх групах, розіграли місця з 1 по 8. Команди, що зайняли 3 та 4 місця, розіграли місця з 9 по 16. Команди, що зайняли 5 і 6 місця, розіграли місця з 17 по 24.

Змагання проходили переважно в профільному спорткомплексі Баскет-гол, а також на ряді інших майданчиків.

Груповий етап

Група A 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Група B 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Група C 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Група D 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Плей-офф

Чвертьфінали за 17-24 місця

Чвертьфінали за 9-16 місця

Чвертьфінали

Півфінали за 21-24 місця

Півфінали за 17-20 місця

Півфінали за 13-16 місця

Півфінали за 9-12 місця

Півфінали за 5-8 місця

Півфінали

Матч за 23-є місце

Матч за 21-е місце

Матч за 19-е місце

Матч за 17-е місце

Матч за 15-е місце

Матч за 13-е місце

Матч за 11-е місце

Матч за 9-е місце

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Матч за 3-є місце

Фінал

Сноска 
  Збірна Філіппін покинула турнір перед кваліфікацією за 17-24 місця. Її дискваліфікували. У матчах, що залишилися збірної Філіппін зарахували технічні поразки з рахунком 0:20 і вона зайняла 24-е місце.

Фінальна розстановка

Посилання 
 Баскетбол на офіційному сайті Універсіади

Баскетбол на Літній універсіаді 2013